Baudilio hace referencia a varios artículos:

Personas
Baudilio, diácono
Baudilio Díaz, “El Cambao” y "Bo", jugador venezolano de béisbol profesional.
Baudilio Jáuregui, exfutbolista uruguayo.
Baudilio Montoya, poeta y escritor colombiano.
Baudilio Méndez, violinista guatemalteco.
Baudilio Palma, presidente de Guatemala.
Baudilio Sanmartín García, maquinista de la Armada Española, durante la Guerra Civil permaneció a favor de la República.